SSAO peut désigner :

 le  dont il est l'acronyme ;

 le VAP 1 qui peut être appelé .